Amerikai Egyesült Államok
 Carterville (Illinois)
 Carterville (Missouri)
 Carterville (Montana)